Hilling heißen folgende geographischen Objekte: 

 Hilling (Bad Füssing), Ortsteil der Gemeinde Bad Füssing, Landkreis Passau, Bayern
 Hilling (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Hilling (Bodenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut, Bayern
 Hilling (Niedertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niedertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hilling (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Hilling (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hilling (Gemeinde Wallern), Ortschaft von Wallern an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Hilling ist der Familienname folgender Personen:
 Nikolaus Hilling (1871–1960), deutscher Kirchenrechtler, Nachfolger von Ulrich Stutz
 Anja Hilling (* 1975), deutsche Theaterautorin